Amylose peut désigner :
 amylose, un polymère non-ramifié de glucose, il est avec l'amylopectine le principal constituant de l'amidon ;
 amylose, un groupe de maladies tissulaires caractérisées par le dépôt de protéines insolubles dans un certain nombre de tissus humains.